Vetési László pápai kamarás sz. 1450-es évek
Vetési László (1953-) erdélyi magyar református egyházi író, szociográfus